Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (ang. MMC – MultiMedia City) – spółka powołana w 2007 r. przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University, jako podmiot typu spin off. Organ zarządzający Parkiem Technologicznym 3.0 MMC Brainville zlokalizowanym przy ul. Myśliwskiej 2 w Nowym Sączu.

Historia projektu 
W maju 2007 roku Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu powołała, jako podmiot typu spin-off, spółkę Miasteczko Multimedialne. Nowo powołanemu podmiotowi wyznaczono cel strategiczny w postaci rozwoju ośrodka pracującego na rzecz wsparcia transferu innowacji pomiędzy środowiskiem biznesowym i światem nauki. W sierpniu 2010 r. Miasteczko Multimedialne otrzymało dofinansowanie w wysokości 94,9 mln PLN na realizacje projektu budowy Parku Technologicznego – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.3. Łączna wartość inwestycji wynosi 111,7 mln PLN netto.

Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. zarządza Parkiem Technologicznym, który w czerwcu 2011 r. przyjął nazwę MMC Brainville.

W 2017 krakowski sąd podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości spółki.

Cele projektu 
 wspieranie rozwój firm z sektora ICT,
 wykorzystanie potencjału intelektualnego młodych ludzi (studentów, przedsiębiorców) dla rozwoju innowacji w Polsce w ramach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach,
 kontynuowanie budowy wizerunku Sądecczyzny, jako miejsca innowacyjnych projektów realizowanych na światowym poziomie.

Kalendarium projektu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 MultiKlaster
 Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0
 Strona projektu Kapitał na start w innowacje
 Drimagine
 
 

Nowy Sącz
Przedsiębiorstwa w Nowym Sączu
Oświata w Nowym Sączu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością